Álvarez (trascritto anche senza l'accento) è un cognome proprio della lingua spagnola. Può riferirsi a:

Persone 

 Alonso Álvarez de Pineda – esploratore spagnolo
 César Rodríguez Álvarez – calciatore spagnolo
 Cristian Edgardo Álvarez – calciatore salvadoregno
 Cristian Álvarez – musicista argentino
 Diego Álvarez – tennista argentino
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán – militare spagnolo
 Fernando Álvarez de Toledo – generale spagnolo
 Florentino Álvarez Mesa – scrittore spagnolo
 Francisco Álvarez Martínez – cardinale spagnolo
 Horacio Álvarez Mesa – scrittore e politico spagnolo
 José Diego Álvarez – calciatore spagnolo 
 Juan Álvarez de Lorenzana – politico spagnolo
 Juan Álvarez Mendizábal – politico spagnolo
 Juan Álvarez y Alva de Toledo – cardinale spagnolo
 Julián Álvarez – calciatore argentino
 Leonora Álvarez de Toledo – nobildonna italiana
 Lorgio Álvarez – calciatore boliviano
 Luis A. Álvarez – calciatore
 Luis F. Álvarez (1853-1937) – medico spagnolo, nonno di Luis Álvarez
 Luis Antonio Álvarez Murillo – arciere messicano
 Manuel Álvarez Bravo – fotografo messicano
 Melquíades Álvarez – politico spagnolo
 Pablo Álvarez Menéndez – calciatore uruguaiano
 Pablo Sebastián Álvarez – calciatore argentino

Alvarez 
La versione senza accento è anglicizzata.
 Arturo Álvarez – calciatore statunitense
 Germán Álvarez Algeciras – pittore spagnolo
 Karl Alvarez – bassista statunitense
 Mabel Alvarez (1891-1985) – pittrice statunitense, figlia di Luis F. Álvarez e zia di Luis Álvarez

Altro 
 3581 Alvarez – asteroide del sistema solare, dedicato al fisico Luis e suo figlio Walter.
 Ghiacciaio Alvarez – ghiacciaio sulla costa di Oates, Antartide
 Álvarez – città argentina